Тара Шейнис Мур (; родилась 6 августа 1992 года в Британском Гонконге) — британская теннисистка китайского происхождения; победительница 26 турниров ITF (девять — в одиночном разряде).

Общая информация 
Родителей Тары зовут Йэн и Моне.

Британка в теннисе с семи лет. Под особенности игры Мур наилучшим образом подходят быстрые покрытия, а она сама предпочитает играть на травяных кортах.

Спортивная карьера 
На фоне не слишком высокого уровня национального британского тенниса начала 2000-х годов Тара уже в юниорские годы показывала сравнительно неплохие результаты. В соревнованиях старшей возрастной группы она в 15 лет смогла пробиться в первую сотню рейтинга, но в дальнейшем не смогла побороться за ведущие позиции в этом туре. Локальные всплески, тем не менее случались: к серии побед на турнирах младших категорий со временем добавился финал юниорского Кубка Федерации, где британки, усилиями Мур и Хезер Уотсон, не смогли справиться с американками. в 2009-10 годах Тара появлялась в серии лишь на июньский травяной отрезок, отметившись четвертьфиналами на домашнем турнире Большого шлема как в парном, так и в одиночном разрядах.

Первые игры в протуре пришлись на 2006 год, когда Мур провела ряд матчей на южноамериканских турнирах ITF, выиграв свои первые матчи в одиночном разряде на этом уровне. В следующие пару лет британка всё чаще появлялась на соревнованиях подобного уровня, а в 2008 году, наконец, была и отмечена специальным приглашением в квалификацию взрослого Уимблдона, где уступила на старте экс-теннисистке топ-40 Ольге Пучковой в напряженном матче — 6-4, 6-7, 4-6. В июле этого же года к ней пришёл первый одиночный титул — в июле была одержана победа на 10-тысячнике в Эссексе. К 2010 году стабильность выступлений постепенно стала нарастать и Мур поднялась сначала в четвёртую, а затем в третью сотню рейтинга, показывая всё более качественные результаты на соревнованиях ITF-тура. В 2012 году британка впервые отметилась в основе одиночных сеток турниров WTA: в Бирмингеме, где в первом матче смогла справиться с Иветой Бенешовой (№ 53 в мире на тот момент), а затем уступив Кейси Деллаккве. Позже — в августе — Мур добралась до своего первого финала 50-тысячника, уступив титул Катерине Козловой. Эти два успеха, в сочетании с рядом менее заметных побед постепенно подняли стабильность выступлений британки на новый уровень и ко второй половине 2013 года она смогла войти во вторую сотню рейтинга как в одиночном разряде, так и в паре. Через год Мур дебютировала за взрослую сборную страны в Кубке Федерации, быстро выиграв и свой первый одиночный матч в этом турнире.

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (17)

Победы (9) 

** призовой фонд до 2017 года

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (8)

Финалы турниров WTA в парном разряде (2)

Поражения (2)

Финалы турниров ITF в парном разряде (42)

Победы (17)

Поражения (25)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Великобритании